

Teatro 
 Tutto è bene quel che finisce bene (All's Well That Ends Well) – commedia teatrale di William Shakespeare

Televisione 
 Tutto è bene quel che finisce bene (All's Well That Ends Well) – film per la televisione del 1968 diretto da John Barton e Claude Whatham, tratto dalla commedia teatrale di Shakespeare
 Tutto è bene quel che finisce bene (All's Well That Ends Well) – film per la televisione del 1978 diretto da Wilford Leach, tratto dalla commedia teatrale di Shakespeare

Pagine correlate 
 All's Well That Ends Well